Ток (токование) — явление, когда на ограниченном пространстве собираются самцы определенных видов и конкурируют между собой за внимание самок. Токовища формируются сезонно на период спариваний. Это явление встречается у различных представителей семейства курообразных, у непарнокопытных и, возможно, некоторых ушастых тюленей.

См. также 
 Токование птиц

Размножение